Neudolt ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Neudolt (* 1952), österreichischer Leichtathlet
 Katrin Neudolt (* 1989), österreichische Badmintonspielerin